Stina Svensson kan syfta på:

Stina Svensson (politiker) (1970-), svensk politiker
Stina Svensson (långdistanslöpare) (1973-), svensk ultramaratonlöpare